Соссіна Гайле (англ. Sossina Haile; нар. 28 липня 1966) — ефіопсько-американська вчена, хімік.
 Гайле Гойтом (англ. Haile Goitom, нар. 15 січня 1986) — еритрійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. 
 Йоганнес Гайле-Селассіє (англ. Yohannes Haile-Selassie; 23 лютого 1961(19610223), м. Адіграт, Ефіопія) — ефіопський палеоантрополог.
 Гайле Мар'ям Десалень (амх. ኃይለማሪያም ደሳለኝ; нар. 19 липня 1965) — ефіопський політичний діяч, заступник прем'єр-міністра й міністр закордонних справ.
 Гайле Георгій Іванович (1905(1905), місто Санкт-Петербург, тепер Російська Федерація — 25 серпня 1968, місто Рига, тепер Латвія) — латвійський радянський діяч.